Alcollarín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcollarín (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Alcollarín (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar